Давид Уджмаджуридзе:
 Уджмаджуридзе, Давид (род. 1970) — грузинский футболист.
 Уджмаджуридзе, Давид (1968—2019) — грузинский политик. Депутат парламента Грузии III созыва.